Єдина республіка — державний гімн Ємену з моменту об'єднання країни в 1990. До цього з 1979 був гімном Південного Ємену.
Автор тексту — Абдула Абдулвахаб Номан, автор музики — Айюб Таріш.

Арабський текст гімну 
رددي أيتها الدنيا نشيدي
ردديه وأعيدي وأعيدي
واذكري في فرحتي كل شهيد
وأمنحيه حللاً من ضوء عيدي

رددي أيتها الدنيا نشيدي
رددي أيتها الدنيا نشيدي

وحدتي..وحدتي..يانشيداً رائعاً يملاُ نفسي
أنت عهد عالق في كل ذمة
رايتي.. رايتي..يانسيجاً حكته من كل شمس
أخلدي خافقة في كل قمة
أمتي.. أمتي.. امنحيني البأس يامصدر بأسي
وأذخريني لك يا أكرم أمة

عشت إيماني وحبي أمميا
ومسيري فوق دربي عربيا
وسيبقى نبض قلبي يمنيا
لن ترى الدنيا على أرضي وصيا

Транслітерація арабського тексту на англійську 
Raddidi Ayyatuha 'D-dunya Nashidi
Raddidihi Wa a'idi Wa aidi
Wa 'Dhkuri Fi Farhati Kulla Shahidi
Wa 'Mnahihi Hullalan Min Daw'i Idi

Raddidi Ayyatuha 'D-dunya Nashidi
Raddidi Ayyatuha 'D-dunya Nashidi

Ya Biladi, Nahnu Abna'u Wa Ahfadu Rijalik
Sawfa Nahmi Kulla Ma Bayna Yadayna Min Jalalik
Wa Sayabqa Khalida 'D-daw'i 'Ala Kulli 'El-masalik
Kullu Sakhrin Fi Jibalik, Kullu Dharrati Rimalik

Kullu Anda'i Dilalik, Milkuna
Innaha Milku Amanina 'L-kabirah, Haqqana
Ja 'a Min Amjadi Madiki 'L-muthirah

Raddidi Ayyatuha 'D-dunya Nashidi
Raddidi Ayyatuha 'D-dunya Nashidi

Wahdati, Wahdati, Ya Nashidan Ra'i'an Yamla'u Nafsi
Anti Ahdun 'Aliqun Fi Kulli Dhimmah
Rayati, Rayati, Ya Nasijan Hiktahu Min Kulli Shamsi
Ukhludi Khafiqatan Fi Kulli Qimmah
Ummati, Ummati, Imnahini 'L-ba'sa Ya Masdari Ba'si
Wa 'Dhkhurini Laki Ya Akrama Ummah

'Ishtu Imani Wa Hubbi Sarmadiyya
Wa Masiri Fawqa Darbi 'Arabiyya
'Ishtu Imani Wa Hubbi Sarmadiyya
Wa Masiri Fawqa Darbi 'Arabiyya
Wa Sayabqa Nabdu Qalbi Yamaniyya
Lan Tara 'D-dunya Ala Ardi Wasiyya.

Raddidi Ayyatuha 'D-dunya Nashidi
Raddidihi Wa a'idi Wa aidi
Wa 'Dhkuri Fi Farhati Kulla Shahidi
Wa 'Mnahihi Hullalan Min Daw'i Idi

Raddidi Ayyatuha 'D-dunya Nashidi
Raddidi Ayyatuha 'D-dunya Nashidi

Див. також 
 Герб Ємену
 Прапор Ємену

Посилання 
 Сторінка гімну на сайті Nationalanthems.info 
 Арабський текст гімну

Національні символи Ємену
Ємен
Ємен
Музика Ємену